«Динозаврики» () — мультсериал про маленьких динозавриков, которые рассказывали друг другу сказки. Транслировался с 29 сентября 1993 по 4 мая 1995 года на телеканалах BBC One, BBC Two и TCC. Русская версия началась осенью 1995 года на телеканале 2x2, а продолжилась (с перерывом) в 2001 на РЕН ТВ. Повторы шли в 2002 году на ТНТ.

Сюжет 
Добрые и милые истории о приключениях шести динозавриков — Лабри, Трумэна, Стенли, Маршала, Франклина и Дака. В каждой серии Трумэн рассказывает какую-нибудь поучительную историю (переделку какой-нибудь очень известной сказки), которая помогает динозаврикам справиться с трудностями.

В каждом эпизоде мультсериала по-своему творчески относятся к классической сказке, от «Дак и бобовый стебель» до «Отвратительного снежного ребенка». Какими бы забавными ни были эти полеты фантазии, они всегда могли сказать что-то важное о самих динозаврах и окружающем их мире. Разыгрывая классические сказки, динозавры извлекли ценные моральные уроки.

Персонажи 
 Трумэн (озвучивает Кэтлин Барр) ― неофициальный лидер и рассказчик группы, синий умник в очках с пучком оранжевых волос. Является главным рассказчиком сказок.
 Лабри (озвучивает Андреа Либман) ― единственная девочка Дино Бэби. Упрямый пурпурный динозаврик со светлыми волосами часто бросал вызов авторитету Трумэна, но в душе она была хорошим другом. Когда она злится и вспыльчивает. Вероятно, наиболее известна тем, что она произносит две фразы: более известная «Я уже говорила» используется, когда что-то пошло не так, а менее частая «Будете ли вы развиваться?» используется всякий раз, когда кто-то предлагает что-то очень глупое. Любит поучать.
 Стенли (озвучивает Мэтт Хилл) ― зелёный динозавр с красными пятнами. Он весёлый и беззаботный хвастун, который часто попадает в неприятности. Еще он любит собирать камни.
 Франклин (озвучивает Сара Стрэйндж) ― робкий, нерешительный фиолетовый динозавр. Иногда он проявляет признаки храбрости. Всех обычно учит, хотя сам невезучий. Старший брат Маршала.
 Маршал (озвучивает Сэм Винсент) ― младший брат Франклина. Коричневый динозавр-смельчак в подгузнике. Иногда он расстраивается из-за того, что он самый маленький в группе, также известной под прозвищем «Марши». Глуповат. Любит пошалить. Ему также нравится использовать эту фразу; "Oakie Dokie".
 Дак (озвучивает Скотт МакНилл) ― синий, жаждущий внимания птеродактиль, чудной и зловредный, всегда норовит обидеть динозавриков. Хотя он часто подшучивает над группой, они все равно остаются друзьями.

Список серий 
Первый сезон (1993):

Дубляж 
В России сериал дублировала компания "Шестой канал - Санкт-Петербург" по заказу компании "Твин". Роли озвучивали:

 Лидия Мельникова - Трумэн
 Елена Соловьёва - Лабри
 Наталья Гущина (Антонова) - Стенли, Маршал
 Александр Баргман - Франклин, Дак, закадровый голос.

В 2000-2001 годах для РЕН ТВ "Твин" озвучила второй сезон. Роли озвучивали:

 Елена Шульман - Трумэн, Франклин
 Михаил Черняк - Стенли, Дак, закадровый голос
 Елена Соловьёва - Лабри, Маршал.

Ссылки 
 «Динозаврики» на сайте tv.com
 «Динозаврики»

Мультсериалы США
Мультсериалы о динозаврах
Мультсериалы о говорящих животных